О́лсон () — фамилия. Известные носители:
 Олсон, Барбара (1955—2001) — американский юрист, телекомментатор и писательница.
 Олсон, Бобо (1928—2002) — американский боксёр.
 Олсон, Брайан (1973) — американский дзюдоист.
 Олсон, Бри (род. 1986) — американская порноактриса.
 Олсон, Кейтлин (род. 1975) — американская актриса и комедиантка.
 Олсон, Клиффорд (1940—2011) — канадский серийный убийца.
 Олсон-Джонс, Лори (род. 1976) — канадская кёрлингистка.
 Олсон, Мансур (1932—1998) — американский экономист.
 Олсон, Марк (род. 1957) — канадский кёрлингист.
 Олсон, Мэтт (род. 1994) — американский бейсболист.
 Олсон, Нэнси (род. 1928) — американская актриса.
 Олсон, Оливия (род. 1992) — американская певица и актриса.
 Олсон, Оскар (1878—1963) — американский перетягиватель каната и тяжелоатлет.
 Олсон, Скотт — американский гитарист и басист.
 Олсон, Сторрс Лавджой (1944—2021) — американский биолог, орнитолог и палеоорнитолог.
 Олсон, Фрэнк (1910—1953) — американский бактериолог, работавший на ЦРУ.
 Олсон, Чарлз (1910—1970) — американский поэт.
 Олсон, Эверетт (1910—1993) — американский зоолог, палеонтолог и геолог.
 Олсон, Эрик (род. 1952) — американский военный деятель.

См. также 
 Олсен
 Олссон